Katzenbachsee ist ein Gewässername:
 Katzenbachsee (Stuttgart), einer der Parkseen (Stuttgart), Stausee auf der Gemarkung von Vaihingen, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg, durchflossen vom Katzenbach (Glems)
 Katzenbachsee (Pfaffenhofen), Stausee bei Zaberfeld auf der Gemarkung von Weiler an der Zaber, Gemeinde Pfaffenhofen, alle Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, durchflossen vom Katzenbach (Zaber)